Deimos má následující významy:

 Deimos (mytologie) – v řecké a římské mytologii jeden ze synů boha Area a Afrodíté a bratr Fobovým
 Deimos (měsíc) – menší ze dvou měsíců Marsu